Oakmont ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Oakmont (Kalifornien)
 Oakmont (Maryland)
 Oakmont (Pennsylvania)
 Oakmont (Mineral County, West Virginia)
 Oakmont (Ohio County, West Virginia)

Sonstige:
 Oakmont Productions, britische Filmproduktionsgesellschaft